

Geografia

Polonia 
 Dobre, comune polacco del Voivodato della Masovia
 Dobre, comune polacco del Voivodato della Cuiavia-Pomerania

Repubblica Ceca
 Dobré, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou

Ucraina 
 Dobre, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Rožyšče